

Onomastica
Estienne – forma francese medievale del nome proprio di persona italiano Stefano

Persone
Jean Baptiste Eugène Estienne – ingegnere militare francese
Robert Estienne – editore e grammatico francese